Euricle (), o Ericle, al femminile Euriclea (), è un nome di origine greca che può riferirsi a:

 Euricle di Sparta, o Gaio Giulio Euricle, (I secolo a.C.), "egemone dei Lacedemoni" (Λακεδαιμονίων ἡγέμων), amico di Augusto e benefattore delle città greche, fondatore della stirpe degli Euriclidi.
 Euricle di Atene, indovino e ventriloquo dell'Atene del V secolo a.C., praticante della gastromanzia
 Euricle Epitincano, praefectus urbi di Roma nel 450.

 Euriclea (o Ericlea), in greco Εὐρύκλεια, personaggio dellOdissea, nutrice di Ulisse
195 Eurykleia, asteroide della fascia principale, dedicato all'omonimo personaggio omerico

Pagine correlate 
Prenomi greci